Jandaíra (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Jandaíra (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Algodão de Jandaíra, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba